

Caratteristiche tecniche
È un terzino sinistro.

Carriera

Club
Cresciuto nelle giovanili del , esordisce in Serie A brasiliana il 20 aprile 2014 nel match perso 1-0 contro l'.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 giugno 2017.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Grêmio: 2016

Note

Collegamenti esterni